Henry Aldrich ist der Name folgender Personen:

* Henry Aldrich (Theologe) (1647–1710), englischer Theologe und Philosoph
 Henry Carl Aldrich (1941–2005), US-amerikanischer Mykologe
 Henry Aldrich, fiktive Titelfigur der Radio- und Filmreihe The Aldrich Family